

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Схема на двойки 

WTA Тур 2013
Фемили Съркъл Къп